Драник () општина је у Румунији у округу Долж. 

Oпштина се налази на надморској висини од 117 -{m}-.

Становништво

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Општине Румуније
Википројект географија/Насеља у Румунији